Лос Камичинес има више значења:

 Лос Камичинес (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Камичинес (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес, Гранха (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес, Ел Камичин (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Камичинес, Агропекуарија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику